Buchengraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Buchengraben (Bowil), Siedlungsplatz in der Gemeinde Bowil, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern

Gewässer:
 Buchengraben (Ammer), rechter Zufluss der Ammer (Neckar) bei Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Buchengraben (Prüm), rechter Zufluss der Prüm bei Brecht, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz 
 Buchengraben (Streichengraben), rechter Zufluss des Streichengrabens bei Deutwang, Gemeinde Hohenfels, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, der über das Tobelbächle in die Mahlspürer Aach mündet

Siehe auch:
 Buchenbach
 Buchenbächle
 Buchgraben